Евге́ний Влади́мирович Ма́лкин () —  российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный чемпион мира (2012 и 2014), участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2012).

Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». Чемпион мира среди юниоров 2004. Двукратный серебряный призёр молодёжных чемпионатов мира. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга». Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.

На драфте НХЛ 2004 года был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде под общим 2-м номером. С 2006 года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба.

Лучший новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Занимает четвёртое место среди всех действующих игроков НХЛ по набранным очкам, голам и передачам за карьеру, второе место среди российских хоккеистов по количеству очков и первое место по количеству передач в регулярных чемпионатах НХЛ, а также второе место по голам и первое место по набранным очкам в плей-офф.

Игровая карьера

Карьера в России 
Отец Евгения, Владимир Анатольевич, сам когда-то играл в хоккей и уже в три года поставил сына на коньки. Первым тренером будущей звезды в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга» был Юрий Тукасеров. В возрасте 8 лет тренером Евгения стал Сергей Зинов.

До пятнадцатилетнего возраста не все специалисты могли разглядеть потенциал юного хоккеиста — одно время его даже не брали в юношескую сборную уральского региона.

Однако своей целеустремленностью и работоспособностью хоккеист доказал своё право находиться в юниорской и молодёжной сборных России. В 2004 году на юношеском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет) в Минске в составе российской сборной Евгений становится чемпионом мира. На молодёжном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) его успехи чуть скромнее: 5-е место на чемпионате мира 2004 года (где он был самым молодым хоккеистом в составе российской команды) и два серебра на чемпионатах мира 2005 и 2006 годов, проходивших соответственно в США и Канаде.

Дебютным матчем Малкина на высшем уровне чемпионата России стала гостевая игра «Металлурга» с ярославским «Локомотивом» 12 сентября 2003 года в сезоне 2003/04 («Локомотив» одержал победу со счётом 7:2). До этого Евгений сыграл два матча за основной состав магнитогорцев на XII Мемориале И. Х. Ромазана в 2003 году. Свой бомбардирский счёт он открыл 11 октября 2003 года в Москве в матче против «Динамо» (Москва) — вместе с Равилем Гусмановым он ассистировал Александру Корешкову. Свою первую шайбу Малкин забросил в Ярославле в матче с тем же «Локомотивом» 12 декабря 2003 года, причем в этой игре он отметился двумя голами.

Всего за магнитогорский клуб Евгений Малкин выступал 3 сезона — 2003/04, 2004/05 и 2005/06. За это время из подающего надежды «масочника» он превратился в одного из лидеров клуба и сборной. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России (сезоны 2003/04 и 2005/06). В своем первом сезоне он был признан лучшим новичком сезона, а в сезоне 2005/06 стал обладателем приза «Золотой шлем» как лучшему центральному нападающему (кроме этого он стал вторым бомбардиром сезона после Алексея Морозова). Из-за локаута в НХЛ, сезон 2012/2013 Малкин начал в КХЛ в составе родного магнитогорского «Металлурга». Всего провёл 37 матчей, в которых набрал 65 (23+42) очков.

В 2006 году во время поездки «Металлурга» на традиционный межсезонный турнир Кубок Тампере Малкин по прибытии в Хельсинки покинул расположение команды, чтобы отправиться в Северную Америку выступать в НХЛ.

Карьера в НХЛ

2000-е годы 
После своего побега из магнитогорского «Металлурга» Малкин 5 сентября 2006 года подписал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». В первом же выставочном матче 20 сентября 2006 года против «Филадельфии Флайерз» Малкин в первом периоде на 2-й минуте сделал результативную передачу, после которой отличился Сергей Гончар. Однако в самом начале второго периода, после столкновения со своим же партнёром Джоном Леклером, он неудачно упал и повредил плечо. К счастью для игрока, травма оказалась не столь серьёзной, и хоккеист пропустил только четыре стартовых матча «Питтсбурга» в сезоне 2006/07.

Дебютный матч в НХЛ Малкин провёл 19 октября 2006 года на домашнем для «Пингвинз» льду «Меллон Арены» в матче против «Нью-Джерси Девилз». Проведя на площадке 18 минут 15 секунд и нанеся по воротам соперника два броска, он сумел отличиться на 38 минуте 38 секунде игры с передач Райана Уитни и Марка Рекки.

«Я волновался, ведь это была первая моя игра здесь. Дальше, думаю, будет полегче»

«Питтсбург» смог попасть в плей-офф впервые с 2001 года. В первом раунде Кубка Стэнли против «Оттавы Сенаторз» «Пингвины» проиграли со счётом 1-4. Малкин в пяти матчах набрал 4 очка. По итогам сезона Евгений получил «Колдер Трофи».

В сезоне 2007/08 Малкин смог очень удачно заменить Сидни Кросби во время отсутствия его из-за травмы, благодаря чему попал на свой первый Матч всех звёзд НХЛ. В январе после матча с «Вашингтон Кэпиталз» Малкин обвинил Александра Овечкина в излишней жёсткости к нему и в попытке умышленного нанесения травмы. Игроки обменивались упреками друг к другу через прессу, тем самым подогревая интерес к конфликту. А во время матчей их команд друг с другом постоянно акцентировалось внимание на игроках. После возвращения Кросби и приобретения у «Атланты Трэшерз» Мариана Госсы «Питтсбург» выиграл свой дивизион и всеми специалистами признавался одним из фаворитов плей-офф. В первом раунде, как и год назад, «пингвины» снова играли с «Оттавой», однако на этот раз «Питтсбург» не оставил ни единого шанса «Сенаторам», обыграв их в четырёх матчах. После чего они последовательно выбили из плей-офф «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз» с одинаковым счётом 4-1 в серии и, впервые с 1992 года, вышли в финал, где встретились с «Детройт Ред Уингз», однако выиграть Кубок не смогли. По окончании сезона Малкин подписал пятилетний контракт с «Пингвинами» на общую сумму $ 43,5 млн.

Регулярный чемпионат сезона 2008/09 команда провела неровно, однако благодаря смене тренера, «пингвины» с пятого места вышли в плей-офф. Для самого же Малкина этот сезон стал лучшим в карьере. В «регулярке» он со 113 очками выиграл гонку бомбардиров и получил «Арт Росс Трофи». На матче всех звёзд попал в стартовую пятерку и выиграл соревнование на точность броска. Также в те звёздные выходные произошло его примирение с Александром Овечкиным. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» обыграл «Филадельфию», а во втором раунде по итогам семи матчей оказался сильнее «Вашингтона». В финале конференции «пингвины» легко одолели «Каролину Харрикейнз» 4-0. Во втором матче серии (7:4) Малкин сделал свой первый хет-трик в плей-офф Кубка Стэнли и отдал одну результативную передачу. В третьем матче серии (6:2) Малкин набрал три очка (2+1). В решающей серии «Питтсбург» снова встретился с «Детройтом». Как и в прошлом году, «крылья» выиграли первые два матча, однако игроки «Питтсбурга» смогли сравнять счёт (в третьем и четвёртом матчах Малкин набрал в сумме пять очков). После этого команды обменялись победами на домашнем льду. «Питтсбург» смог выиграть решающий седьмой матч в гостях со счётом 2:1 благодаря дублю Максима Тальбо (Малкин ассистировал в первой шайбе) и взять реванш за прошлогоднее поражение. Набрав 36 очков (14+22) в 24 встречах, Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф и первым из российских игроков получил «Конн Смайт Трофи».

Следующий сезон Малкин провёл слабее, причиной тому были травмы и неудачное выступление на Олимпиаде в Ванкувере.

2010-е годы 
Сезон 2010/11 для Малкина стал самым неудачным в НХЛ, проведя всего 43 игры, Евгений вынужден был пропустить остаток регулярного чемпионата и плей-офф из-за тяжелой травмы правого колена. В следующем сезоне Евгений полностью реабилитировался за прошлый неудачный сезон. Со 109 очками он стал лучшим бомбардиром лиги, а также впервые в своей карьере преодолел рубеж в 50 забитых шайб за регулярный чемпионат. По ходу сезона Малкин отметился тремя хет-триками, в том числе двумя в ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг». 4 раза по ходу сезона он набирал по 5 очков за матч (дважды в матчах против «Виннипег Джетс»). По итогам сезона Малкин получил «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд».

13 июня 2013 года Евгений продлил свой контракт с «Питтсбургом» на 8 лет и на общую сумму $ 76 млн. В сезоне 2013/14 сыграл 60 матчей и набрал 72 очка (23+49). В плей-офф в 13 матчах набрал 14 очков (6+8). В первом раунде «Питтсбург» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), причём в шестом матче серии Малкин сделал хет-трик в ворота Сергея Бобровского (второй в карьере в матчах плей-офф). Во втором раунде «Пингвинз» вели 3-1 в серии против «Рейнджерс», дважды выиграв всухую. Но затем вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист заиграл на высшем уровне и в трёх матчах подряд пропускал только по одной шайбе, отбив суммарно 102 из 105 бросков. «Рейнджерс» выиграли три матча подряд (5:1, 3:1, 2:1) и выбили «Питтсбург» из Кубка Стэнли.

29 октября 2016 года Малкин в матче против «Филадельфии» забросил две шайбы и в результате достиг отметки 300 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

16 января 2017 года Малкин сделал хет-трик за 11 минут второго периода в результативном домашнем матче против «Вашингтона» (8:7 ОТ), всего во втором периоде этой игры было забито 9 шайб, а «Пингвинз» отыгрались со счёта 0:3. В 2017 году он во второй раз стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков (10+18) в 25 встречах. Особенно Малкину удалась серия против «Коламбуса», в которой он набрал 11 очков (2+9) в 5 матчах. В финале «Питтсбург» в 6 матчах обыграл «Нэшвилл» (Малкин набрал 4 очка) и выиграл второй подряд Кубок Стэнли, впервые после «Детройта» 1998 года.

8 января 2018 года в матче против «Бостон Брюинз» Малкин оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме, и в результате стал рекордсменом «Питтсбурга» по количеству голов (12) забитых в овертайме в регулярных чемпионатах НХЛ (в 2018 году этот результат повторил, а затем превзошёл Сидни Кросби). 30 января 2018 года сделал хет-трик в домашнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

11 марта 2019 года в матче против «Вашингтон Кэпиталз» набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, став 88-м игроком в истории лиги, который добился такого результата. Малкин стал пятым российским хоккеистом, преодолевшим этот рубеж, и сделал это быстрее всех своих соотечественников – в 848-м матче.

В сезоне 2019/20 Малкин сыграл 55 из 69 матчей (сезон был сокращён из-за пандемии COVID-19) и набрал 74 очка (25+49). 10-й раз за карьеру он забросил не менее 25 шайб за сезон НХЛ. 27 ноября 2019 года в домашней игре против «Ванкувер Кэнакс» (8:6) восьмой раз за карьеру и впервые за 7,5 лет набрал пять очков (2+3) в одном матче НХЛ. 17 декабря 2019 года забросил 400-ю шайбу в своём 873-м матче в регулярных сезонах НХЛ. Ранее в составе «Пингвинз» до отметки в 400 шайб за команду добирались только трое — Марио Лемьё, Яромир Ягр и Сидни Кросби. 3 марта 2020 года набрал 4 очка (0+4) в матче против «Оттавы» (7:3). В плей-офф в квалификационном раунде до трёх побед, который прошёл в августе 2020 года в Торонто на «Скоушабэнк-арене», «Пингвинз» уступили «Монреалю» (1-3), Малкин в 4 матчах сделал только одну результативную передачу. Ключевым стал третий матч (счёт в серии был 1-1), когда «Пингвинз» вели 3:1 к середине игры, но в итоге уступили 3:4. В последнем матче «Питтсбург» не сумел забросить в ворота Кэри Прайса ни одной шайбы (0:2).

2020-е годы 
В сезоне 2020/21 Малкин сыграл всего 33 матча из 56 и набрал 28 очков (8+20). Евгений ни разу не набрал более 2 очков за матч и ни разу не забросил более одной шайбы. 15 марта 2021 года в игре против «Бостона» набрал своё 1100-е очко в НХЛ, для этого ему потребовалось 935 матчей. Ранее из россиян 1100 очков набирали только Александр Овечкин и Сергей Фёдоров. В плей-офф сыграл 4 матча (пропустив первые две игры) и набрал 5 очков (1+4). «Питтсбург», который занял первое место в Восточном дивизионе, уже в первом раунде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4), хотя вёл 2-1 после третьего матча серии.

В июне 2021 года хоккеист перенёс операцию на правом колене. В середине октября 2021 года впервые провёл индивидуальную тренировку на льду. Вернулся на площадку 11 января 2022 года (через 7 месяцев после последнего матча) и в игре против «Анахайм Дакс» (4:1) набрал три очка (2+1), проведя на льду 17 минут. Малкин забросил более одной шайбы за матч впервые с 10 марта 2020 года. С 17 января по 1 февраля набирал очки в 9 матчах подряд. 3 марта набрал три очка (1+2) в игре против «Тампы-Бэй» и вышел на 60-е место по набранным очкам в истории НХЛ (1128), опередив Майка Босси и Джо Нуиндайка. 27 марта сделал хет-трик в ворота «Детройта» (11:2). Это был первый хет-трик Малкина в НХЛ с января 2018 года. 29 марта сделал одну передачу в игре против «Рейнджерс» (2:3). Эта передача стала для Малкина 697-й в регулярных сезонах НХЛ, он вышел на первое место по этому показателю среди всех российских хоккеистов, опередив Сергея Фёдорова. 9 апреля в игре против «Вашингтона» сделал свою 700-ю передачу в матчах НХЛ. Всего в 41 матче регулярного сезона набрал 42 очка (20+22) при показателе полезности -10. В плей-офф «Пингвинз» выбыли уже в первом раунде, проиграв «Рейнджерс» (3-4), Малкин в 7 матчах набрал 6 очков (3+3). Это позволило Евгению выйти на первое место по набранным очкам в плей-офф среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ, обойдя Сергея Фёдорова. Всего на счету Малкина стало 180 очков (67+113) в 177 матчах.

12 июля 2022 года Малкин подписал новый четырёхлетний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму $ 24,4 млн.

20 ноября 2022 года сыграл 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ. Малкин стал вторым после Сидни Кросби хоккеистом в истории «Пингвинз», достигшим этой отметки. За 1000 матчей Малкин набрал 1166 очков (452+714). 30 декабря 2022 года набрал своё 1180-е очко (456+724) в регулярных сезонах НХЛ и вышел на второе место в истории среди всех советских и российских хоккеистов, опередив Сергея Фёдорова. 10 января Малкин набрал 4 очка (2+2) в игре против «Кэнакс» (5:4), «Пингвинз» победили в основное время, отыгравшись с 0:3.

Международная карьера 
Своё первое выступление в составе сборной России Малкин провёл на юниорском чемпионате мира 2003 в Ярославле, где набрал 9 очков в 6 матчах и выиграл бронзу. На следующий год в Минске становится чемпионом, а через несколько месяцев его приглашают в молодёжную сборную на чемпионат мира.

На молодёжных чемпионатах мира 2005 и 2006 выигрывает серебро.

На уровне взрослой сборной России по хоккею Евгений Малкин дебютировал в финале розыгрыша Евротура сезона 2004/05. В первом же матче против сборной Швеции в Стокгольме он, с передачи Александра Овечкина, забил победный гол. Вместе со сборной России Евгений дважды становился победителем хоккейного Евротура — в сезонах 2004/05 и 2005/06. 18 мая 2010 года провёл 50-й матч в составе сборной России.

Евгений Малкин участвовал в восьми чемпионатах мира — 2005 года в Австрии (где стал обладателем бронзовой медали), 2006 года в Латвии, 2007 года в России (где стал двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира), 2010 года в Германии, завоевав серебро.

На чемпионате мира 2012 года Малкин завоевал золотую медаль и был признан самым ценным игроком турнира. На этом чемпионате мира Евгений стал главной ударной силой российской команды. Играя в одном звене с нападающими «Авангарда» Александром Пережогиным и Александром Поповым, Малкин в 10 матчах забросил 11 шайб и сделал 8 передач, а также оформил 2 хет-трика: в матче со шведами в группе (7:3) и в полуфинале с финнами (6:2). По ходу каждого из этих матчей сборная России уступала в счёте сопернику, но Евгений забивал шайбы, сокращающие разрыв в счёте и выводящие команду вперед. Малкин отметился голом и в финальном матче со сборной Словакии, установив окончательный счёт матча — 6:2.

На чемпионате мира 2014 года стал двукратным чемпионом мира, забросив третью шайбу в численном большинстве (5 на 3) в финальном матче со сборной Финляндии.

Также в составе сборной России Малкин принимал участие на трёх зимних Олимпийских играх: в 2006 в Турине, в 2010 в Ванкувере и в 2014 в Сочи.

В 2020 году Малкин был включён в символическую сборную 2010-х годов по версии ИИХФ.

Вне льда 
Евгений Малкин женат на телеведущей Анне Кастеровой. 31 мая 2016 года у пары родился сын, которого назвали Никита. Евгений Малкин обладает двумя гражданствами (России и США) .

По результатам 2017 года Малкин занял шестое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил $ 9,5 млн.

Перед президентскими выборами 2018 года вошёл в состав движения «Putin Team», выступавшего в поддержку Владимира Путина.

С 10 сентября 2019 года является инвестором профессиональной киберспортивной команды из Питтсбурга "Pittsburgh Knights"

В октябре 2019 года Малкин подтвердил факт наличия у него американского гражданства.

Рекорды и достижения

Командные

Российская Суперлига

НХЛ

Международные

Индивидуальные

Российская Суперлига

НХЛ

Международные

Другие

НХЛ

Прочее 
 Первый игрок, начиная с сезона 1917/1918, забивавший в каждом из своих первых шести матчей в НХЛ.
 Обладает самой длительной результативной серией в регулярных чемпионатах НХЛ для игроков из России — 15 матчей.
 Второй после Уэйна Гретцки игрок, ставший в одном сезоне лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и чемпионата мира.
 Повторил достижение Уэйна Гретцки по количеству голевых передач в одном месяце (21 передача в ноябре 2013).
 Малкин вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом составляют первое в истории НХЛ трио партнеров, игравших вместе за один клуб в течение 16 сезонов.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более шайб за сезон
 Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Колдер Трофи
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта России